Yosuke Ishibitsu (Settsu, 23 de julho de 1983) é um futebolista profissional japônes, defensor, milita no Vissel Kobe.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe